Aceasta este  lista celor 36 de comune din departamentul Hauts-de-Seine  din Franța.

 (CAA) Communauté d'agglomération des Hauts de Bièvre, creată în 2003, include și comune din Essonne.
 (CAI) Communauté d'agglomération Arc de Seine, creată în 2003.
 (CAB) Communauté d'agglomération du Val de Seine,creată în 2004.

Hauts-de-Seine